Ма́ттила () — финская фамилия. Известные носители:

 Маттила, Карита (род. 1960) — финская оперная певица (сопрано).
 Маттила, Олави Йоханнес (1918—2013) — финский политик и дипломат.
 Маттила, Ристо (род. 1981) — финский сноубордист.